Saram bzw. de Saram ist der Familienname der folgenden Personen:

 Druvi de Saram, britischer Pianist
 Mandhira de Saram (* 1984), britische Geigerin
 Rohan de Saram (* 1939), britischer Cellist